St. Leo kan syfta på:

 St. Leo, Florida
 St. Leo, Minnesota